Соро́ка:


 Сороки () — род птиц семейства врановых.
 Сорока, или Обыкновенная сорока () — типовой вид рода сорок.
 Кулики-сороки — семейство () и род () птиц отряда ржанкообразных.
 «Сорока» или орган — многоствольное орудие.
 Сорока — старинный русский, марийский и кряшенский головной убор замужних женщин или его часть.
 Сорока — больница в израильском городе Беер-Шева.



Топонимы

Населённые пункты

Молдавия 
 Сорока — село в Глодянском районе.
 Сорока (Сороки) — город, административный центр Сорокского района.

Россия 
 Сорока — историческое поморское село (ныне — часть города Беломорска).

Украина 
 Сорока — село в Винницкой области.
 Сорока — село в Сумской области.
 Сорока — село в Тернопольской области.

Реки 
 Сорока (приток Самары) — река в Оренбургской области.
 Сорока (рукав) — рукав в устье Нижнего Выга в Республике Карелии.
 Сорока (приток Колокши) — река в Ярославской области.
 Сорока (приток Соба) — река в Черкасской и Винницкой областях.

См. также 
 
  (значения)
 Сарока